Франц фон Гуаско (;  — ) — граф, австрийский фельдцейхмейстер, участник Семилетней войны.

Родился в Пьемонте в 1712 году; вступил сначала в русскую военную службу, и был во многих походах; в том числе против Турции в 1735—1739 годах и против Швеции в 1741—1743 годах.

После Силезских войн, он перешёл в австрийскую армию; объезжал, по повелению императора Франца I, Моравскую и Богемскую границу, для составления плана к её обороне, и при начале Семилетней войны, был генерал-квартирмейстером.

6 мая 1757 года он сражался с пруссаками у Праги, затем 18 июня того же года он находился в битве при Колине, 22 ноября был в деле у Бреслау. За отличие в сражениях он был награждён орденом Марии Терезии.

В 1759 году, будучи комендантом города Эрфурта, он постарался привести его в хорошее оборонительное состояние, но был вынужден оставить этот город по беспечности австрийских форпостов, которые позволили неприятельским партизанам внезапно в него вторгнуться.

Более удачно Гуаско действовал в Саксонии. Особенно он показал себя в переговорах о сдаче Дрездена; а когда в следующем походе 1760 года, прусский король Фридрих Великий со своей стороны осаждал Дрезден, Гуаско пробрался туда с подкреплением в 10000 человек.

Находясь в главной армии, он, в 1761 году, сопротивлялся в позиции при Эгре всем попыткам оттеснить её во Франконию. В наибольшем же блеске Гуаско показал себя в 1762 году, при обороне Швейдница.

Гуаско и его помощник, знаменитый инженер и артиллерист Грибоваль, сделали всё, что необходимо для максимальной защиты города; осада была задержана до позднего для осадных работ неблагоприятного времени года; но, по несчастному случаю, взрыв лаборатории в Яуэрникском бастионе произвёл столь широкие обвалы, что уже нельзя было воспрепятствовать успеху штурма. Гуаско должен был сдаться на капитуляцию. Когда он со своими офицерами приветствовал короля противника, Фридрих сказал им: «Господа! Вы дали наилучший пример всем тем, кто обороняет крепости; но ваше сопротивление стоит мне 8000 человек».

Гуаско скончался в плену, в Кенигсберге, 23 марта 1763 года от апоплексического удара.

И. В. фон Архенгольц характеризует Гуаско как «отличного по храбрости и военному опыту начальника», однако обвиняет последнего в нарушении условий капитуляции прусских войск под Дрезденом в 1759 году.

Источники 
 Архенгольц И. Ф. фон. История Семилетней войны. — , 2001.
 Военный энциклопедический лексикон. 2-е изд. Т. IV. — , 1853.
 

Графы Италии
Офицеры Российской империи
Военачальники Австрии
Кавалеры Большого креста Военного ордена Марии Терезии
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Семилетней войны
Умершие в плену